Sura kan syfta på:

 Sura (djur) – ett släkte av fjärilar
 Sura (islam) – en benämning på kapitlen i Koranen 
 Sura – vardagligt namn på Surahammar

Geografi

Antarktis 

 Sura (ö),

Sverige 

 Sura socken – en socken i Västmanlands län
 Sura landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1963
 Sura församling – en tidigare församling i Södra Västmanlands kontrakt i Västerås stift –2014 
Sura, Surahammars kommun - en småort och kyrkby i Sura socken
 Sura kyrka – en kyrkobyggnad i Västerås stift
 Sura gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Surahammar i Västerås stift
 Sura distrikt – ett distrikt i Surahammars kommun och Västmanlands län 2016–

Se även
 Surahammar (olika betydelser)

Robotskapade Antarktisförgreningar